Haselstauden ist

 Haselstauden, Stadtteil von Dornbirn in Österreich
 Haselstauden (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Haselstauden (Hohenwarth), Ortsteil der Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Haselstauden (Obertrubach), Ortsteil der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch: Hasel (Botanik)